Шерзингер — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Шерзингер, Виктор (1888—1941) — американский кинорежиссёр, композитор, продюсер и сценарист.
 Шерзингер, Николь (1978) — американская поп/R&B-певица, танцовщица, автор песен, музыкальный продюсер, актриса и фотомодель.